Der Challenger Ciudad de Guayaquil 2013 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 16. November 2013 in Guayaquil stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 9. und 10. November 2013 statt.

Bei dieser wurden in drei Runden aus 22 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Wesley Koolhof
 Martín Cuevas
 Nicolás Kicker
 Guillermo Durán

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Guayaquil